Сайков () — село в Николаевской городской общине Стрыйского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 123 человека. Занимает площадь 0,329 км². Почтовый индекс — 81621. Телефонный код — 3241.

Ссылки 
 Сайков на сайте Верховной рады Украины